

Фінлі — місто, штат Північна Дакота
 Фінлі — місто, штат Вісконсин
 Фінлі — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Дейв Фінлі